San José je jedno z nejčetnějších zeměpisných jmen. Je to pojmenování svatého Josefa ve španělštině.

Dvě zřejmě nejznámější města tohoto jména jsou:
 San José (Kostarika) – hlavní město Kostariky
 San José (Kalifornie) – město v Kalifornii v USA

Další města, oblasti a území s tímto názvem, jsou například:

 
 San José (Belize) – město v Belize
 
 San José (Filipíny) – město na Filipínách
 
 San José (kanton) – jeden z 81 kostarických kantonů
 San José (provincie) – jedna ze 7 kostarických provincií
 
 San José (Guatemala) – město v Guatemale
 
 San José (Uruguay) – město v Uruguayi
 San José (departement) – jeden z uruguayských departementů

příjmení
 Mikel San José – španělský fotbalista

Rozcestníky - místopisné jméno